Kanton Béziers-1
 Kanton Béziers-2
 Kanton Béziers-3
 Kanton Béziers-4